Turion bezeichnet:

 eine Überwinterungsknospe von Wasserpflanzen: siehe Turio
 einen Mikroprozessor: AMD Turion 64 (2005–2007) mit einem Prozessorkern bzw. AMD Turion 64 X2 (2006–2008) oder AMD Turion X2 (2008–2009) mit zwei Kernen. Ab 2009 AMD Turion II.

Siehe auch: Last Turion, eine Musikgruppe